The Expanse (de l'anglais signifiant « L'Étendue ») est le nom donné à :
 The Expanse, une série littéraire de science-fiction composée de neuf volumes, écrite par James S. A. Corey et publiée entre 2011 et 2021.
 The Expanse, une série télévisée tirée de la série littéraire, développée depuis 2016 et qui compte en 2022 six saisons.